TJ Sokol Tasovice (celým názvem: Tělovýchovná jednota Sokol Tasovice) je český fotbalový klub, který sídlí v Tasovicích na Znojemsku v Jihomoravském kraji. Založen byl 9. března 1946. Od sezony 2010/11 hraje Moravsko-Slezskou Divizi D (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou žlutá a modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tasanda s kapacitou 1 200 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1946 – TJ Sokol Tasovice (Tělovýchovná jednota Sokol Tasovice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1947–1948: I. B třída BZMŽF – XI. okrsek
 1964–1965: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. B
 1966–1969: I. B třída Jihomoravské oblasti – sk. B
 1969–1970: I. B třída Jihomoravské župy
 1991–1999: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 1999–2000: I. B třída Jihomoravské župy – sk. B
 2000–2001: I. B třída Jihomoravské župy – sk. D
 2001–2002: I. A třída Jihomoravské župy – sk. B
 2002–2008: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 2008–2010: Přebor Jihomoravského kraje
 2010– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2009/10: Tasovičtí postoupili mimořádně, spolu s nimi i FC Sparta Brno (6. místo) a RSM Hodonín-Šardice (13. místo).
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

TJ Sokol Tasovice „B“ 

TJ Sokol Tasovice „B“ byl rezervním týmem Tasovic, který naposled hrál v ročníku 2016/17, kdy sestoupil z I. B třídy Jihomoravského kraje a do dalšího ročníku nebyl přihlášen.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1995–1996: Okresní soutěž Znojemska – sk. B
 1999–2000: Okresní soutěž Znojemska – sk. B
 2001–2002: Okresní soutěž Znojemska – sk. B
 2002–2011: Okresní přebor Znojemska
 2011–2012: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. B
 2012–2016: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. A
 2016–2017: I. B třída Jihomoravského kraje – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strana 15
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strana 31
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28
 Lubomír Skrýval: 80 let rakvického fotbalu – Obec Rakvice 2012

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Fotbalové kluby v Jihomoravském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Tasovice (okres Znojmo)
Sokolské jednoty
Sportovní kluby v okrese Znojmo
Fotbal v okrese Znojmo